Bocche del Rodano – dipartimento francese
Bocche del Rodano – delta del fiume Rodano